A abundância de elementos na crosta terrestre é mostrada em forma de tabela com a abundância crustal estimada para cada elemento químico mostrado em partes por milhão (ppm) por massa (10.000 ppm = 1%). Observe que os gases nobres não estão incluídos, pois não fazem parte da crosta sólida. Também não estão incluídos certos elementos com concentrações crustais extremamente baixas: tecnécio (número atômico 43), promécio (61) e todos os elementos com números atômicos maiores que 83 exceto tório (90) e urânio (92).

Veja também 

 Nuclídeo primordial 
 Lista de elementos químicos 
 Química atmosférica 

Listas de química
Propriedades de elementos químicos
Estrutura da Terra